Виктор Винтер:
 Винтер, Виктор Андреевич (1868—?) — участник Первой мировой войны, профессор, генерал-лейтенант.
 Винтер, Виктор Георгиевич (1939—2005) — советский и российский ученый-биохимик.